Четыре всадника Апокалипсиса может означать:

 Четыре всадника Апокалипсиса — библейские персонажи, персонифицирующие собой катастрофы и катаклизмы и предваряющие события второго пришествия и Страшного суда.
 Четыре всадника Апокалипсиса (роман) () — роман Висенте Бласко Ибаньеса, 1916 год.
 Четыре всадника Апокалипсиса (фильм, 1921) () — художественный фильм, США, 1921 год.
 Четыре всадника Апокалипсиса (фильм, 1962) () — кинодрама, экранизация одноимённого романа Висенте Бласко Ибаньеса, США, 1962 год.
 Четыре всадника (песня, 1972) () — песня арт-рок-группы Aphrodite’s Child с альбома «666», Греция, 1972 год. Автор музыки Вангелис, автор текста Костас Феррис.
 Четыре всадника Апокалипсиса (фильм, 1975) () — художественный фильм, Италия, 1975 год. Режиссёр — Лючио Фульчи.
 Четыре всадника (песня, 1983) () — трэш-метал композиция группы Metallica с альбома Kill ’Em All, США, 1983 год. Авторы музыки Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Дэйв Мастейн, автор текста Джеймс Хэтфилд.
 Четыре всадника — группировка в рестлинге.